Anderman ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Anderman (* 1949), polnischer Schriftsteller, Hörspiel- und Drehbuchautor, Übersetzer
 Maureen Anderman (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin